Příjmení Abrahamowicz má více nositelů:

 Adolf Abrahamowicz (1849–1899), etnický Armén, polsky píšící spisovatel
 Dawid Abrahamowicz (1839–1926), rakousko-uherský (haličský) politik
 Eugeniusz Abrahamowicz (1851–1905), rakousko-uherský právník a politik z Haliče